Le championnat du monde de Superbike 2021 est la  du championnat du monde de Superbike.

Le turc Toprak Razgatlıoğlu remporte le titre. Il met fin aux six titres consécurifs de Jonathan Rea.

Week-end type de la saison 
Un week-end de grand prix comporte trois courses. Deux courses d'une longueur comprise entre 90 et 110 km (R1 et R2) et une course sprint d'une longueur de 10 tours (SR).

Attribution des points

Classements

Pilotes

Légende 

Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

2021
Superbike
Sport motocycliste en 2021